Erbacher Hof ist der Name folgender Stadthöfe des Klosters Eberbach:

 Erbacher Hof (Büdingen)
 Erbacher Hof (Limburg an der Lahn)
 Erbacher Hof (Mainz)
 Erbacher Hof (Oppenheim)
 Erbacher Hof (Wiesbaden-Nordenstadt)

Siehe auch:
 Eberbacher Hof